Межгорный — название населённых пунктов в России:
 Межгорный — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Межгорный — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.

См. также 
 Межгорье
 Межгорное